O Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA) é uma unidade ímpar dentro do Exército Brasileiro mas que muito bem representa as peculiaridades existentes nas OM do Comando Militar da Amazônia. Oriundo da 1ª Companhia Especial de Transporte, criada em 1º de outubro de 1969, o Centro de Embarcações do CMA é responsável pelo transporte fluvial tático e logístico no âmbito da 12ª RM/CMA, missão que se reveste de uma constante busca em superar os mais variados desafios. Além de ser operacional.

A inexistência de referências cartográficas, falta de sinalização de pontos críticos, o regime dos rios, o isolamento, as dificuldades nas comunicações, a manutenção diferenciada dos meios utilizados e a primordial necessidade de possuir pessoal especializado e habilitado para conduzir com segurança as embarcações empregadas, são apenas alguns exemplos dos obstáculos enfrentados nesse tipo peculiar de transporte. Para suprir não só as necessidades, como as das demais OM que possuem dotação de embarcações, o CECMA ministra sob supervisão do DEE, o Curso de Navegação Fluvial, que com duração de 16 semanas, é destinado à formação dos futuros comandantes de embarcações.

No Centro também funcionam ao longo de todo ano vários estágios, de especialização, como o Emprego de Embarcações, o Condutor de Embarcações, o de Tripulação de Embarcações, o de Salvamento Aquático, o de Operador de Radar, o de Operador de Ecossonda, e o de Manutenção de Embarcações e de Motores de Popa, formando dessa maneira o material humano necessário para o cumprimento das mais variadas missões. Sendo os rios as "estradas" da Amazônia, é de grande importância que o Exército detenha o conhecimento de como empregar e melhor utilizar essas "vias de acesso", dominando essa modalidade de transporte tão característica da região. O CECMA, com seu trabalho diário e ininterrupto, contribui para que isso seja possível, formando a mão de obra necessária, experimentando novas embarcações, mantendo seus meios prontos para uso, armazenando experiência e acumulando conhecimento para utilizá-lo da melhor forma quando o mesmo se fizer necessário. 

O Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia é composto pelo Comando, Esta-Maior, 3 Subunidades e 1 Centro de Instrução:

- Comando e Estado-Maior, chefiado pelo Subcomandante, que é um oficial superior (Coronel ou Tenente-Coronel convidado pelo Comandante nomeado) do Centro e seus oficiais, Chefes das Seções (S1, S2, S3, S4, COT, Fisc Adm: Aprov, Almox, Seç Conf Gestão e SALC.);

- Companhia de Administração e Apoio (Cia Adm Ap), comandada por um oficial intermediário (Capitão) da arma de Engenharia, que tem por finalidade compor as seções do Comando do Centro, Pelotão de Apoio, Pelotão de Administração e o Pelotão de Obras, apoiar a Seção de Saúde e apoiar de forma geral todas as demais subunidades;

- Companhia de Transportes (Cia Trnp), comandada por um oficial intermediário (Capitão) do serviço de intendência, tendo como foco principal a navegação fluvial, que é composta por 1 Seção Administrativa, 1 Pelotão de Embarcações Logística e 1 Pelotão de Embarcações Táticas, além de apoiar diversas instruções e unidades no âmbito da 8ª e 12ª Região Militar;

- Companhia de Manutenção (Cia Mnt), comandada por um oficial intermediário (Capitão) do quadro de material bélico, tem como objetivo maior fazer a manutenção das diversas embarcações e viaturas tanto internas como externas dependendo da necessidade e decisão do Comando Logístico da 12ª Região Militar, sendo composta por 1 Seção Administrativa, 1 Pelotão de Manutenção de Viaturas, 1 Pelotão de Manutenção de Embarcações,1 Pelotão de Manutenção Avançada e 1 Grupo de Recebimento e Controle de Produção, responsável pela manutenção, distribuição e apoio de viaturas do Centro como um todo;

- Centro de Instrução de Embarcações (C Instr Embc), chefiada por um oficial superior (Major ou Tenente-Coronel), tem como principal finalidade formar pessoal especifico para a navegação nos rios da Amazônia, sendo composta por 1 Seção Administrativa, Seção de Ensino, Seção de Pesquisa, Seção de Instrutores e Seção de Alunos, essa subunidade-escola é formada por navegadores fluviais, que atuam como instrutores e monitores, afim de capacitar e aperfeiçoar o Sargento para a navegação no âmbito do Comando Militar da Amazônia, Comando Militar do Oeste e Comando Militar do Norte.

Atualmente o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia é comandado pelo Tenente-Coronel Charles Davidson Soares Bitencourt desde janeiro de 2023.

Exército Brasileiro